Il Masters di Roma 2007 (chiamato anche Internazionali BNL d'Italia per motivi di sponsorozzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. 
È stata la 64ª edizione del Roma Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2007,
e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2007. 
Sia che il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Foro Italico di Roma in Italia, il torneo maschile si è giocato dal 5 al 13 maggio, quello femminile dal 13 al 20 maggio 2007.

Campioni

Singolare maschile 

 Rafael Nadal ha battuto in finale  Fernando González 6–2, 6–2

Singolare femminile 

 Jelena Janković ha battuto in finale  Svetlana Kuznecova 7–5, 6–1

Doppio maschile

 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić hanno battuto in finale  Mike Bryan /  Bob Bryan 6–4, 6–7, [10–7]

Doppio femminile

 Nathalie Dechy /  Mara Santangelo hanno battuto in finale  Tathiana Garbin /  Roberta Vinci 6–4, 6–1

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2007
WTA Tour 2007